Stati Uniti d'America
Jeffersonville – capoluogo della Contea di Twiggs, Georgia
Jeffersonville – villaggio della Contea di Wayne, Illinois
Jeffersonville – capoluogo della Contea di Clark, Indiana
Jeffersonville – città della Contea di Montgomery, Kentucky
Jeffersonville – villaggio della Contea di Sullivan, New York
Jeffersonville – villaggio della Contea di Fayette, Ohio
Jeffersonville – villaggio della Contea di Lamoille, Vermont